Bryan Ruiz González – calciatore costaricano
 Justo Ruiz González – ex calciatore spagnolo naturalizzato andorrano
 María Teresa Ruiz González – astronoma cilena
 Miguel David Ruiz González – cestista venezuelano
 Yendrick Alberto Ruiz González – calciatore costaricano